Wuvula är ett släkte av nässeldjur. Wuvula ingår i familjen Laodiceidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Wuvula